Князь Сергей Константинович Белосельский-Белозерский ( — 20 апреля 1951, Великобритания) — русский генерал-лейтенант, участник Белого движения, член МОК. Крупнейший землевладелец России (в 1916 году ему принадлежало 372,8 тысяч десятин земли).

Биография 
Сын генерала Константина Эсперовича Белосельского-Белозерского и Надежды Дмитриевны, урождённой Скобелевой (1847—1920), сестры генерала М. Д. Скобелева.

В 1887 году окончил Пажеский корпус, был выпущен корнетом в лейб-гвардии Конный полк. Продолжая числиться в нём, был прикомандирован к российскому посольству в Берлине, а затем в Париже.

В 1894 году вышел в отставку. Через два года вернулся на действительную службу. В 1896—1905 адъютант великого князя Владимира Александровича. В 1906 году, уже в чине полковника, — вновь в Лейб-гвардии Конном полку. В августе 1908 года был назначен командиром 3-го драгунского Новороссийского полка и зачислен в Свиту Его Императорского Величества. Вскоре произведён в генерал-майоры Свиты и принял лейб-гвардии Уланский Её Величества полк, а в конце 1913 года — 1-ю бригаду 2-й гвардейской кавалерийской дивизии, в составе которой воевал на фронтах Первой мировой войны.

В ноябре 1914 году временно командовал 2-й Гвардейской кавалерийской дивизией, затем был начальником 3-й Донской казачьей дивизии (1914—1915). 29 декабря 1915 года назначен начальником Кавказской кавалерийской дивизии, с которой совершил поход по Персии через Керманшах в составе отряда генерала Баратова. 10 апреля 1916 года произведён в генерал-лейтенанты.

С 1917 года по распоряжению военного министра служил в штабе генерал-лейтенанта Маннергейма (своего друга), участвовал в войне белой финской армии с красной.

В мае 1919 года, по окончании гражданской войны в Финляндии, организовал несколько встреч генерала Юденича с генералом Маннергеймом. В 1919 году был назначен представителем в Финляндии лондонской Особой военной миссии по оказанию материальной помощи армиям генералов Миллера, Юденича, Деникина и адмирала Колчака. Участвовал в формировании и снабжении Северо-Западной армии (1919).

После неудачи Маннергейма на президентских выборах в Финляндии Сергей Константинович оставался в Гельсингфорсе до конца 1919 года уже только в качестве представителя генерала Юденича.

Затем выехал в Англию и до роспуска Особой миссии состоял её членом (1920). Прожил в Англии более тридцати лет.

Сергей Константинович скончался 20 апреля 1951 года в Тонбридже и похоронен на местном кладбище.

Спорт 
Князь Белосельский-Белозерский покровительствовал развитию спорта в России. Финансировал клуб «Спорт» в Санкт-Петербурге.

С 1898 года — член Крестовского лаун-теннис клуба.

С 1902 года — председатель Петербургской лиги футбола и хоккея на льду. С 1905 года — лиги хоккеистов Петербурга и окрестностей.

Владелец скаковых конюшен.

В 1900—1908 годах был членом МОК от России.

Младший брат Эспер стал бронзовым призёром по парусному спорту на Летних Олимпийских играх 1912 года.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. (ВП 10.04.1898)
 Орден Святой Анны 3-й ст. (1901)
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (1913)

Семья 
Был женат на Сьюзен Такер (Susan Tucker Whittier) (1874—1934). Их сыновья:
 Сергей (1895—1978)
 Андрей (1909—1961).

Примечания

Литература 
 Рутыч Н. Н. Белый фронт генерала Юденича: Биографии чинов Северо-Западной армии. — : Русский путь, 2002.
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. — : Центрполиграф, 2009.
 Волков С. В. Офицеры российской гвардии: Опыт мартиролога. — : Русский путь, 2002.
 Большая Российская энциклопедия в 30-ти томах. — Т. 2.
 Пчелов Е. В. Рюриковичи. История династии. — : Олма-пресс, 2001.

Ссылки 
 
 Поколенная роспись рода Белосельских-Белозерских с 1703 г. от Жака Феррана
 О князьях Белосельских-Белозерских
 Князь С. К. Белосельский-Белозерский в МОК
 
 Портрет С. К. Белосельского-Белозерского

Футбольные функционеры Российской империи
Члены Международного олимпийского комитета
Выпускники Пажеского корпуса
Конногвардейцы
Командиры дивизий в Первой мировой войне (Россия)
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Русские эмигранты первой волны в Великобритании
Сергей Константинович
Персоналии:Северо-Западная армия
Кавалеристы Первой мировой войны (Россия)
Военнослужащие Русской гвардии в Первой мировой войне
Спортивные функционеры Российской империи